Kulturmeile steht für
 Kulturmeile (Bremen)
 Endenicher Kulturmeile, Bonn
 Kulturmeile Mannheim